Снегов — русская фамилия. Известные носители:
 Снегов, Алексей Владимирович (1898—1989) — деятель КПСС, известный сторонник десталинизации в СССР.
 Снегов, Михаил Георгиевич (1896—1960) — советский военачальник, генерал-майор.
 Снегов, Сергей Александрович (1910—1994) — русский советский писатель-фантаст и популяризатор науки.
Снегова — Известные носительницы:
 Снегова, Ирина Анатольевна (1922—1975) — русская советская поэтесса, переводчик.